Mary Rose ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 Mary Rose, englisches Kriegsschiff
 Mary Rose (1556), Schlachtschiff im Einsatz gegen die spanische Armada
 Mary Rose (1623)
 Mary Rose (1650)
 HMS Mary Rose (1799), ursprünglich französisches Schiff
 HMS Mary Rose (1915), Zerstörer, 1917 versenkt
 HMS Mary Rose (1918), Tender
 HMS Mary Rose (J360), Minensuchboot

Mary Rose ist der Name folgender Personen:

Mary B. Rose, Managementwissenschaftlerin und Buchautorin

Mary Rose steht für:
 Mary Rose (Rose), eine Rose

Siehe auch:

 Mary Roos (* 1949), deutsche Schlagersängerin
 Mary Roos (Schiff), eine nach der Schlagersängerin benannte Rheinfähre